Fiji competiu em 12 Jogos Olímpicos de Verão e 3 Jogos Olímpicos de Inverno.

Os atletas de inverno de Fiji foram Rusiate Rogoyawa no esqui cross-country (1988, 1994) e Laurence Thoms no esqui alpino (2002).

Fiji ganhou sua primeira medalha olímpica nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 no Rio de Janeiro. Conquistou a medalha de ouro com Rugby masculino. A seleção fijiana venceu também a competição nos jogos de 2020.

Quadro de Medalhas por Jogos de Verão 

</references>

Ligações externas